Tominanga är ett släkte av fiskar. Tominanga ingår i familjen Telmatherinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Silversidartade fiskar
Tominanga